Redbridge steht für
 Redbridge (London), Stadtteil von London 
 London Borough of Redbridge, Stadtbezirk von London
 Redbridge (London Underground), Station der London Underground 
 Redbridge (Southampton)

Siehe auch:
Red Bridge